Olaszország
Venegono Inferiore, település Olaszországban, Lombardia régióban, Varese megyében
Venegono Superiore, település Olaszországban, Lombardia régióban, Varese megyében